Срінагар — місто в Індії, столиця штату Джамму і Кашмір.
 Срінагар (округ в Індії)
 Срінагар (Уттаракханд) — місто в окрузі Паурі-Гархвал індійського штату Уттаракханд.
 Срінагар (Бангладеш)
 Срінагар (округ в Бангладеш)